|-
| 138901 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138902 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138903 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138904 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138905 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138906 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138907 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138908 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138909 - ||  || 18 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138910 - ||  || 22 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138911 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138912 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138913 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138914 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138915 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138916 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138917 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138918 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138919 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138920 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138921 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138922 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138923 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138924 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138925 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138926 - || 2001 BA || 16 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138927 - || 2001 BR || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138928 - ||  || 16 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138929 - ||  || 16 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 138930 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138931 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138932 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138933 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138934 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138935 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138936 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138937 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138938 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138939 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138940 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138941 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138942 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138943 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138944 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138945 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138946 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138947 - ||  || 23 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138948 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138949 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138950 - ||  || 31 ianuarie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 138951 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138952 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138953 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138954 - ||  || 28 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138955 - ||  || 29 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 138956 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138957 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138958 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138959 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138960 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138961 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138962 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138963 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138964 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138965 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138966 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138967 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138968 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138969 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138970 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138971 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138972 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138973 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138974 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138975 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138976 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138977 - ||  || 5 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138978 - ||  || 12 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138979 - ||  || 14 februarie 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 138980 - ||  || 14 februarie 2001 ||  || 
|-
| 138981 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138982 - ||  || 2 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138983 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138984 - ||  || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 138985 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138986 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138987 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138988 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138989 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138990 - ||  || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 138991 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138992 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138993 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138994 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138995 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138996 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138997 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138998 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138999 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139000 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-